Krösel steht für:
 Grubenlampe, Öllampe im Bergbau
 Glaskrösel, kleine Glasstücke